Niels Munk Plum kan syfta på bland andra:

* Niels Munk Plum (1878–1959), dansk målare
 Niels Munk Plum (1880–1957), dansk teolog, professor och biskop
 Niels Munk Plum (1911–1986), dansk civilingenjör, motståndsman och vänsteraktivist